Собеслав может означать:

Имя 
 Собеслав I (ок. 1075—1140) — князь Чехии с 1125 года.
 Собеслав II (1128—1180) — князь Чехии в 1173—1178 годах.
 Собеслав I (Subislaw) (около 1155—1187) — князь Восточного Поморья.

Топоним 
 Собеслав — город в Чехии.